Nectaropetalum är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Nectaropetalum ingår i familjen Erythroxylaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malpigiaordningen
Nectaropetalum